Herreros de Suso, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Manuel Herreros Casas o Champi Herreros (Villarrobledo, 1963), pilot de motociclisme valencià
 Óscar Herreros Hernández (Autol, 1972), futbolista riojà que ocupa la plaça de defensa 
 Tomás Herreros Miguel (Logroño, 1877 - Barcelona, 1937), dirigent anarcosindicalista 
 Toni Herreros (Ponts, 1972), esportista noguerenc que ha competit com a canoer d'eslàlom